Lufthansa je njemačka nacionalna zrakoplovna kompanija sa sjedištem u Kölnu. Najveći je europski putnički zračni prevozitelj.
Po veličini putničkog zračnog prijevoza je četvrta kompanija u svijetu s 209 destinacija u 81 zemlji. Zajedno sa svojim partnerima leti na preko 410 destinacija. Po broju zrakoplova u svojoj floti nalazi se na drugom mjestu u svijetu. 

Uključujući Lufthansa CityLine, Air Dolomiti, Eurowings, Germanwings, Augsburg Airways, Contact Air, Austrian Airlines i Swiss flota broji 529 aviona. Glavna baza i najveći promet kompanija ostvaruje na Zračnoj luci Frankfurt i na Zračnoj luci München. Lufthansa je osnivač Star Alliance-a, najveće svjetske udruge avioprijevoznika. Star Alliance je osnovan 1997. zajedno s Thai Airways, United Airlines, Air Canada i Scandinavian Airlines System. Savez ima 20 članica i 3 regionalna člana. 

Grupa Lufthansa posluje s više od 700 zrakoplova i zapošljava 117.019 ljudi u svijetu (ožujak 2011.). U 2011. 100,6 milijuna putnika letjelo je s Lufthansom uključujući i njene podružnice.

Flota 

Lufthansa (ostale podružnice nisu uključene) flota se sastoji od sljedećih zrakoplova (10. travnja 2015.):

 Lufthansa ne navodi precizno jesu li opcije za A320-200 ili za A320neo.
 F, C E i Y su kodovi koji označavaju klasu sjedala u zrakoplovima, a odredila ih je Međunarodna udruga za zračni prijevoz.

Unutarnje poveznice 
Najveće svjetske zrakoplovne tvrtke

Izvori 

Njemačke zrakoplovne tvrtke